История:

 История — гуманитарная наука, занимающаяся изучением прошлого.
 История искусств — раздел искусствознания
 История философии — раздел философии, изучающий исторические типы философии.
 История — название учебной дисциплины в средней общеобразовательной школе.
 История — устная или письменная передача информации в виде рассказа или пересказа.

Сочинения
 «История» (др. название «Музы») — произведение греческого историка Геродота.
 «История» — произведение греческого историка Фукидида.
 «История» — произведение римского историка Публия Корнелия Тацита.
  — авторства Петра Едока.

Прочее
 «История» — научно-познавательный немецкий телевизионный канал.
 «История» — познавательный российский телевизионный канал.
 «История всемирной литературы» — книжная серия.
 «Российская история» — российский научный журнал.

См. также 
 История болезни
 Бесконечная история (значения)
 Вестсайдская история
 Простая история
 Полицейская история
 Рождественская история
 История любви (значения)
 История одного преступления (значения)
 История солдата
 История одной любви
 История двух сестёр